Prva B hrvatska odbojkaška liga predstavlja drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene za sezonu 2014./15., a čini je trideset klubova podijeljenih u tri skupine: Jug, Sjever i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za 1. A ligu 
Igrano u Zagrebu od 24. do 26. travnja 2015.

Unutarnje poveznice  
 1. A liga 2014./15.
 2. A liga 2014./15. 
 Hrvatski kup 2014.

Vanjske poveznice 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Hrvatska odbojkaška natjecanja

Izvori 
 
 hou.hr, 1. B liga za žene 2014./15., pristupljeno 30. travnja 2015.
 hou.hr, Kvalifikacije za 1.A ligu 2015., pristupljeno 1. ožujka 2016. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, 1.B HRVATSKA ODBOJKAŠKA LIGA – seniorke (2014./2015.), pristupljeno 28. travnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA ULAZAK U 1. A DRŽAVNU ODBOJKAŠKU LIGU – seniorke (2014./2015.), pristupljeno 28. travnja 2021. 
  

 

2014-15